Banifing steht für:

 Banifing de Kouoro, Nebenfluss des Bani in Burkina Faso und Mali
 Banifing de San, Nebenfluss des Bani in Mali
 Banifing (Bagoé), Nebenfluss des Bagoé in Mali
 Banifing (Baoulé), Nebenfluss des Baoulé in Mali